Andi je lahko:

 Andi, moško osebno ime
 Andi, gorstvo v Južni Ameriki